16-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2019 проводился в городах Прага и Гавличкув-Брод (Чехия) с 13 по 23 июня 2019 года. В Чехии, а также в городах Прага и Гавличкув-Брод мужской чемпионат мира проводился впервые.

Чемпионом мира стала (впервые раз в своей истории) сборная Аргентины, победив в финале сборную Японии. Третье место заняла сборная Канады.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по олимпийской системе, где разыгрывают места с 1-го по 8-е. Команды, не прошедшие в плей-офф, играют классификационные матчи за 9-е, 11-е, 13-е и 15-е места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Классификация за 9—16 места

Плей-офф 

За 1—8 места

За 5—8 места

Итоговая классификация

Примечания 

2019 год в софтболе
2019
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Чемпионаты мира в Чехии
Июнь 2019 года
Софтбол